Bartkowski ist der Familienname folgender Personen:

 Czesław Bartkowski (* 1943), polnischer Jazzmusiker
 Maria Bartkowski (* 1985), deutsche Florettfechterin
 Matt Bartkowski (* 1988), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Steve Bartkowski (* 1952), US-amerikanischer American-Football-Spieler